De manière générale, une  désigne le dernier épisode de la Passion du Christ, faisant référence à l'épisode de la mise au tombeau et devenu un sujet de l'iconographie chrétienne.

Plus particulièrement, il désigne entre autres les œuvres suivantes :

 dans le domaine de la gravure :
 La Mise au tombeau « en largeur », une gravure de Andrea Mantegna ;
 dans le domaine de la peinture :
 la Mise au tombeau, une icône russe du  ;
 La Mise au tombeau, un tableau du Caravage ;
 La Mise au tombeau, un tableau de Michel-Ange ;
 La Mise au tombeau, un tableau du Titien ;
 dans le domaine de la sculpture :
 la mise au tombeau de Combefa, un groupe de sculptures du château de Combefa ;
 la mise au tombeau de Plourac'h, un groupe de sculptures de la commune de Plourac'h ;
 la mise au tombeau de Reygade, un groupe de sculptures près de l'église de Reygade ;
 la mise au tombeau de Saint-Caradec, un groupe de sculptures de la commune de Saint-Caradec ;
 la mise au tombeau de Saint-Thégonnec, un groupe de sculptures de l'église de Saint-Thégonnec ;
 Voir aussi :Liste des Mises au tombeau de France ;
 La Mise au tombeau, œuvre de Jean de Joigny conservée au Musée national de la sculpture de Valladolid (Espagne) ;
 dans le domaine des vitraux :
 la Mise au tombeau, un vitrail de Gerhard Remisch.